Arkapaw ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Arkapaw, australischer Kameramann
 Autumn Durald Arkapaw (* 1979), US-amerikanische Kamerafrau